A Copa das Nações Árabes de 2009 seria a nona edição da Copa das Nações Árabes. A fase de qualificação teve início em dezembro de 2006, mas as outras etapas não foram realizadas e o torneio foi cancelado por falta de patrocinadores. O país sede seria escolhido entre os oito classificados para a fase final.

Qualificação 
 A primeira fase de qualifação continha as oito seleções com pior classificação no Ranking da FIFA agrupadas em duas chaves com quatro equipes cada. O vencedor de cada grupo avançaria para a segunda fase de qualificação.
 A segunda fase de qualificação seria disputada por 16 seleções, as 14 mais bem colocadas no Ranking da FIFA e as duas classificadas da fase anterior. As 16 equipes seriam divididas em quatro grupos de quatro e os dois primeiros de cada grupo se qualificariam para a Copa das Nações Árabes.

As equipes estão listadas em ordem alfabética.

Primeira fase de qualificação 
 O Líbano se classificou como melhor segundo colocado devido à desistência do Qatar (O Qatar era uma das seleções que entrariam automaticamente na segunda fase de qualificação).
 A Palestina desistiu de participar por ter sido impedida por Israel de viajar para o Iêmen.

Grupo 1

Grupo 2

Segunda fase de qualificação 

Os primeiros colocados dos quatro grupos acima avançariam para a primeira fase da Copa das Nações Árabes de 2009. Entretanto, esta etapa não chegou a ser realizada e o torneio foi cancelado por falta de patrocinadores.

Ligações externas 
 
 

Copa Árabe da FIFA
2009 no futebol
Eventos esportivos cancelados